Csíkszereda – Hargita megye székhelye, Romániában
 Nyárádszereda – város Maros megyében, Romániában